Frigola bzw. Frígola ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Piris Frígola (* 1939), Bischof von Lleida